Carbula — род полужесткокрылых (подотряда клопов) из семейства настоящих щитников.

Описание 
Клопы в длину превышают 8 мм. Боковые края переднеспинки белые только в передней части.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Pentatominae
Роды полужесткокрылых